Gavarda kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Gavarda (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Gavarda (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar